Die Snookerweltmeisterschaft 1928 fand an verschiedenen Austragungsorten während der Saison statt. Das Finale wurde im Mai 1928 in der Camkins Hall in Birmingham, England gespielt.

Es gab nur 6 Teilnehmer, die alle die Herausforderung annahmen, im Finale gegen Joe Davis antreten zu dürfen. Davis spielte in den Vorfinalrunden nicht mit. Er konnte seinen Titel vom Vorjahr zum ersten Mal verteidigen.

Hauptrunde

Finale

Höchste Breaks 
Das höchste Break des Turnieres war ein 46er-Break von Alec Mann, der mit einem 43er-Break ein zweites hohes Break spielte. Die beiden übrigen 40er-Breaks entfielen auf Joe Davis.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker

Einzelnachweise 

1928
Snookerveranstaltung 1928
Billardturnier in Birmingham